Marie Anna Portugalská bylo jméno několika portugalských infantek:

 Marie Anna Viktorie Portugalská (1768–1788) – dcera Petra III. a Marie I., manželka Gabriela Španělského
 Marie Anna Portugalská (1843–1884) – dcera Ferdinanda II. a Marie II., manželka Jiřího Saského
 Marie Anna Portugalská (1861–1942) – dcera Miguela I. a Adléty Löwensteinské, manželka Viléma IV. Lucemburského